Lliga dels Liberals Lliures (de seu nom en neerlandès Bond van Vrije Liberalen), partit polític històric dels Països Baixos
 Borsa de Valors de Lisboa, principal mercat de valors de Portugal
 Borsa de Valors de Lima, principal mercat de valors del Perú